Vlașca se poate referi la:

 Localități
 Dărăști-Vlașca, Giurgiu, Muntenia
 Vlașca, Ialomița, Muntenia
 Drăgănești-Vlașca, Teleorman, Muntenia
 Cătunul Vlașca, comuna Cașin, Bacău, Moldova
 Râu
 Râul Vlașca, un curs de apă, afluent al râului Satului
 Județ
 Județul Vlașca, județ interbelic din Muntenia, care coincide în bună parte cu actualul județ Giurgiu.

Toponime românești